Jméno a příjmení Jan Sobotka má více nositelů:

 Jan Sobotka (matematik) (1862–1931) – český matematik
 Jan Sobotka (poslanec) (* 1978) – český politik, v roce 2013 poslanec za ANO 2011
 Jan Sobotka (spisovatel) (* 1944) – český spisovatel
 Jan Sobotka (senátor) (* 1961) – český politik, senátor, starosta Vrchlabí a zastupitel Královéhradeckého kraje